Rad Racer – gra wideo wydana w Japonii pod tytułem Highway Star
 "Highway Star" – piosenka
 Stiff Little Fingers – zespół istniejący pod nazwą Highway Star
 Highway Star – manga